Државна химна Еритреје носи назив „Еритреја, Еритреја, Еритреја” (тигриња: ኤርትራ ኤርትራ ኤርትራ, ). Усвојена је 1993. године након проглашења независности. Текст је написао Соломон Тсехаје Бераки, а музику су компоновали Исак Абрахам Мехарезги и Арон Текле Тесфатсион.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Eritrea: Ertra, Ertra, Ertra - Извођење химне Еритреје, са информацијама и текстом

Еритреја
Еритреја